Furness ist der Name

 einer Halbinsel in der englischen Grafschaft Cumbria, siehe Furness (Halbinsel)
 eines Dorfes im County Kildare in Irland, siehe Furness (Kildare)
 einer Abtei in Barrow-in-Furness, siehe Furness Abbey
 des Furness-Gletschers auf Elephant Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Furness ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Ellen Furness (1869–1936), amerikanische Astronomin
 Deborra-Lee Furness (* 1955), australische Schauspielerin
 Evan Furness (* 1998), französischer Tennisspieler
 Frank Furness (1839–1912), amerikanischer Architekt des Historismus
 Horace Howard Furness (1833–1912), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Rachel Furness (* 1988), nordirische Fußballspielerin
 Stephen Furness (1902–1974), britischer Politiker, Unterhausabgeordneter
 Thelma Furness, Viscountess Furness (1904–1970), US-amerikanische Schauspielerin, Mätresse von König Eduard VIII. von Großbritannien
 William Henry Furness (1802–1896), US-amerikanische Pfarrer, Reformer und Abolitionist
 William Henry Furness (Maler) (1827–1867), US-amerikanischer Porträtmaler der Düsseldorfer Schule
 William Henry Furness III (1866–1920), US-amerikanische Arzt und Anthropologe

Siehe auch: Furness, Withy & Co., Furness Abbey, Furness Railway